, dieu du feu dans le shintoïsme, est le fils d'Izanagi et Izanami.

Noms 
Kagutsuchi est aussi nommé :
  ;
  ;
  ;
 .

Histoire 
Sa mère fut si horriblement brûlée quand elle le mit au monde qu’elle en mourut.

Izanagi, son père, découpa son fils en huit morceaux qui donnèrent naissance aux huit dieux des montagnes, et de son sang naquirent huit autres dieux.

Bibliographie 
Rocher Alain, Les 100 légendes de la mythologie japonaise   Paris,  Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2022

Divinité shinto
Divinité liée au feu